Буј може да се односи на:

 Буј (град), град у Костромској области, Русија; 
 Буј (Бурјатија), насељено место у аурономној покрајини Бурјатији, Сибирском федералном округу, Русија;
 Буј (притока Каме), лева притока реке Каме у Пермској Покрајини, Коми-пермјачки округ, Русији;
 Буј (притока Вјатке), притока реке Вјатке, у аутономној покракини Мариј Ел и Кировској области, Русији
 Буј, насељено место у Мађарској;
 Буј-Луксембур, насеље и општина у североисточној Француској у региону Шампањ-Арден;
 Буј Деван, насеље и општина у јужној Француској у региону Средишњи-Пиринеји;
 Бери Буј, насеље и општина у централној Француској у региону Центар (регион).